Guillaume Coustou kan syfta på:

* Guillaume Coustou den äldre (1677–1748), fransk skulptör
 Guillaume Coustou den yngre (1716–1777), fransk skulptör